Leon Stobiecki – polski robotnik i związkowiec
 Rafał Stobiecki – polski historyk
 Włodzimierz Stobiecki – polski brydżysta